

Familie
 Caspar Commelin, krantenuitgever, zoon van Isaac Commelin, broer van de botanicus Jan Commelin en vader van de botanicus Caspar Commelin
 Caspar Commelin (1668 - 1731), Nederlands botanicus, zoon van de krantenuitgever Caspar Commelin, neef van de botanicus Jan Commelin en kleinzoon van Isaac Commelin
 Jan Commelin of Jean Commelin (Brussel, omstreeks 1548 - 1615), boekdrukker en vader van Isaac Commelin
 Jan Commelin of Johannes Commelin (1626 - 1692), Nederlands botanicus, kleinzoon van de boekdrukker Jan Commelin, zoon van Isaac Commelin en oom van de botanicus Caspar Commelin
 Hendrina Commelin (1843 - 1917), Nederlands sociaal werkster en feministe.
 Isaac Commelin of Commelijn (1598 - 1676), Nederlands boekhandelaar, regent en historicus

Vernoemd

Planten
 Commelin (iep), ras van de iep die resistent is tegen de iepziekte Ophiostoma ulmi
 Commelinaceae of Commelinafamilie, plantenfamilie
 Commelinales, plantenorde
 Commelinidae, plantenonderklasse
 Commeliniden, Commelinids of Commelinoids, plantenclade
 Commelinidium, plantengeslacht van grassen

Overig
 Phytopathologisch Laboratorium 'Willie Commelin Scholten', zie ook Jan Ritzema Bos en Johanna Westerdijk